Э́нтони Ру́ис (; 3 ноября 1977, Корсеголд) — американский боец смешанного стиля, представитель средней, полутяжёлой и тяжёлой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2003 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как Strikeforce, Bellator MMA, League S-70, KOTC, WEC, TPF, ShoXC, EliteXC и др.

Биография 
Энтони Руис родился 3 ноября 1977 года в статистически обособленной местности Корсеголд, штат Калифорния.

Дебютировал в смешанных единоборствах в феврале 2003 года, свой первый бой проиграл удушающим приёмом сзади. Дрался в основном в местном калифорнийском промоушене Gladiator Challenge, а также в организации King of the Cage. На раннем этапе карьеры встречался с такими известными бойцами как Эдди Санчес и Владимир Матюшенко — в обоих случаях проиграл сдачей в первых же раундах.

В 2006 году, имея в послужном списке четырнадцать побед и девять поражений, Руис привлёк к себе внимание крупной американской организации Strikeforce и дебютировал здесь, потерпев поражение от представителя Южной Африки Тревора Прэнгли. Участвовал в турнирах World Extreme Cagefighting, ShoXC, EliteXC и нескольких других промоушенов. В 2008 году дважды встречался с соотечественником Бобби Саутвортом, сначала в нетитульном бою выиграл у него техническим нокаутом, затем в поединке за титул чемпиона Strikeforce в полутяжёлом весе проиграл единогласным судейским решением. Также в этом году вновь выходил в клетку против Тревора Прэнгли и вновь уступил ему, на сей раз судейским решением. В результате трёх поражений подряд был уволен из Strikeforce.

Впоследствии с попеременным успехом дрался в таких организациях как Tachi Palace Fights, Pure Combat, MEZ Sports, West Coast Fighting Championships и др. В августе 2012 года на турнире League S-70 бился со знаменитым российским бойцом Александром Шлеменко, продержался под градом ударов все три раунда и проиграл единогласным решением судей — за впечатляюще проведённый бой позже получил бонус в размере 150 тыс. долларов.

В 2014 году подписал контракт с крупным американским промоушеном Bellator. Изначально должен был дебютировать здесь в бою с бразильцем Рафаэлем Карвалью, но после того как соперник Брайана Роджерса Бретт Купер выбыл из турнира из-за травмы, Карвалью переместили в основной кард и поставили в пару с Роджерсом, тогда как Руису в соперники достался Нейт Джеймс. Поединок между ними продлился все три раунда, и в итоге Джеймс выиграл раздельным судейским решением. Второй бой в Bellator, состоявшийся в сентябре 2015 года, Руис тоже проиграл — единогласным решением судей французу Франсису Кармону.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 36-23
| Джордан Янг
| Сдача (удушение сзади)
| Bellator 210
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:48
| Такервилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 34-22
| Джоуи Кабесас
| Сдача (удушение сзади)
| TPF 32
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:19
| Лемор, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 33-22
| Йоаким Кристенсен
| Сдача (рычаг локтя)
| Abu Dhabi Warriors 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:47
| Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
| Поражение
| align=center| 33-21
| Франсис Кармон
| Единогласное решение
| Bellator MMA & Glory: Dynamite 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 33-20
| Нейт Джеймс
| Раздельное решение
| Bellator 125
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Фресно, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 33-19
| Алексей Буторин
| TKO (остановка врачом)
| Плотформа S-70 5
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:46
| Сочи, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 33-18
| Рамазан Мукаилов
| Единогласное решение
| FEFoMP: Кубок главы администрации
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Южно-Сахалинск, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 32-18
| Оуэн Рубио
| TKO (удары руками)
| TWC 19: Blackout
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:33
| Портервилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 31-18
| Коллин Харт
| Раздельное решение
| TPF 17: Fall Brawl
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лемор, США
|
|-
| Победа
| align=center| 30-18
| Рафаэль дель Реаль
| Сдача (удушение сзади)
| Gladiator Challenge: Showdown
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:35
| Вудлейк, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 29-18
| Анхель Деанда
| TKO (удары руками)
| TPF 15: Collision Course
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:39
| Лемор, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 29-17
| Александр Шлеменко
| Единогласное решение
| League S-70: Чемпионат России, финал
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сочи, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 29-16
| Скотт Роса
| TKO (удары руками)
| West Coast Fighting Championships: Showdown
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:43
| Юба-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 28-16
| Джаред Торгесон
| Единогласное решение
| West Coast Fighting Championships: Bruvado Bash
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Пласервилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 27-16
| Рик Рэндольф
| TKO (удары руками)
| Fight for Wrestling 4
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:00
| Сан-Луис-Обиспо, США
|
|-
| Победа
| align=center| 26-16
| Регги Орр
| Сдача (треугольник руками)
| MEZ Sports: Pandemonium 5
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Риверсайд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 25-16
| 
| Единогласное решение
| TPF 9: The Contenders
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лемор, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 25-15
| 
| Сдача (рычаг локтя)
| MEZ Sports: Pandemonium 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:37
| Лос-Анджелес, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 25-14
| Леополду Серау
| Раздельное решение
| TPF 6: High Stakes
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Лемор, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 25-13
| Кенни Маккоркелл
| TKO (удары руками)
| Pure Combat: Drop Zone
| 
| align=center| 4
| align=center| 3:50
| Кэмп-Пендлтон, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 24-13
| 
| Раздельное решение
| TPF 3: Champions Collide
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лемор, США
|
|-
| Победа
| align=center| 23-13
| Ксавье Фупа-Покам
| Единогласное решение
| TPF 2: Brawl in the Hall
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лемор, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 22-13
| 
| KO (удары руками)
| Pure Combat 9: Home Turf
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:14
| Висейлия, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 21-13
| 
| Техническая сдача (удушение сзади)
| Strikeforce Challengers: Evangelista vs. Aina
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:29
| Фресно, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 21-12
| Тревор Прэнгли
| Единогласное решение
| Strikeforce: At The Mansion II
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лос-Анджелес, США
|
|-
| Победа
| align=center| 21-11
| Джереми Фрайтэг
| Единогласное решение
| EliteXC: Unfinished Business
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Стоктон, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 20-11
| 
| Единогласное решение
| Strikeforce: Melendez vs. Thomson
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 20-10
| 
| Раздельное решение
| PFC 6: No Retreat, No Surrender
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Лемор, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 19-10
| Джимми Амбрис
| Вербальная сдача
| PURECOMBAT: From the Ashes
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Висейлия, США
|
|-
| Победа
| align=center| 18-10
| 
| TKO (остановлен врачом)
| Strikeforce: Four Men Enter, One Man Survives
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:52
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 17-10
| Франсиско Буэно
| Решение судей
| GC 69: Bad Intentions
| 
| align=center| 3
| align=center| N/A
| Сакраменто, США
|
|-
| Победа
| align=center| 16-10
| Джейсон Герис
| TKO (остановлен рефери)
| ShoXC: Elite Challenger Series
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Санта-Инес, США
|
|-
| Победа
| align=center| 15-10
| Джереми Фрайтэг
| TKO
| GC 57: Holiday Beatings
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:48
| Сакраменто, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 14-10
| Тревор Прэнгли
| Сдача (рычаг локтя)
| Strikeforce: Tank vs. Buentello
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:42
| Фресно, США
|
|-
| Победа
| align=center| 14-9
| Джереми Фрайтэг
| TKO (удары руками)
| WEC 23: Hot August Fights
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:46
| Лемор, США
|
|-
| Победа
| align=center| 13-9
| Дэн Молина
| Единогласное решение
| GC 51: Madness at the Memorial
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сакраменто, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 12-9
| Владимир Матюшенко
| Сдача (рычаг локтя)
| Extreme Wars 3: Bay Area Brawl
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:03
| Окленд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 12-8
| Шеннон Килгор
| KO
| KOTC: Heavy Hitters
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:05
| Калифорния, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-8
| Шейн Йокум
| TKO
| GC 46: Avalanche
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:54
| Корсеголд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-8
| Джош Джексон
| TKO
| Gladiator Challenge 43
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:12
| Портервилл, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 9-8
| Хоакин Санчес
| Сдача (гильотина)
| GC 39: Titans Collide
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:21
| Портервилл, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 9-7
| Эдди Санчес
| Техническая сдача (удушающий)
| KOTC 54: Mucho Machismo
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:49
| Сан-Джасинто, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 9-6
| Брайан Траверс
| Сдача (гильотина)
| GC 37: Throwdown
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:16
| Портервилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-5
| Джефф Лэйсфилд
| Сдача
| GC 35: Cold Fury
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:15
| Портервилл, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-5
| Джейми Джара
| TKO
| GC 33: Brutal Force
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:36
| Портервилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-4
| Брайан Сесма
| TKO (отказ)
| KOTC 44: Revenge
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Сан-Джасинто, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-4
| Пол Минс
| Единогласное решение
| GC 31: Knockout Nightmare
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Портервилл, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-4
| Джейми Джара
| Сдача (рычаг локтя)
| GC 27: FightFest 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:05
| Колуса, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-3
| Брайан Пардоэ
| TKO
| GC 26: FightFest 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:25
| Колуса, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 5-3
| Джейми Джара
| Сдача (рычаг локтя)
| GC 26: FightFest 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:36
| Колуса, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 5-2
| Дасти Арден
| Единогласное решение
| Gladiator Challenge 23
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Портервилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-1
| Эдуардо Мартинес
| Решение судей
| Gladiator Challenge 21
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Портервилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-1
| Джош Рюдигер
| KO
| Gladiator Challenge 20
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:46
| Колуса, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-1
| Роберт Эскалара
| KO
| Gladiator Challenge 19
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:03
| Портервилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-1
| Джон Дакота
| TKO
| Gladiator Challenge 17
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:17
| Портервилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-1
| Ричард Толанд
| Сдача (удушающий)
| Gladiator Challenge 15
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:31
| Портервилл, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 0-1
| Деси Майнер
| Сдача (удушение сзади)
| Gladiator Challenge 14
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:29
| Портервилл, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США